Ferreiraella är ett släkte av blötdjur. Ferreiraella ingår i familjen Ferreiraellidae.

Ferreiraella är enda släktet i familjen Ferreiraellidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Ledsnäckor
Ferreiraella